Cathedral Mountain kan syfta på följande:

 Cathedral Mountain, British Columbia, ett berg i Kanada
 Cathedral Mountain, Tasmanien, ett berg i Australien